Bag steht für:
 Bag (Mongolei), eine Verwaltungseinheit der dritten Ebene (Gemeinde) in der Mongolei, vgl. Sum (Mongolei)
 eine Datenstruktur, siehe Multimenge
 Bag (Musiker)
 BAG (Album)

Bag bzw. Bağ heißen:

geographische Objekte:
 Bag (Ungarn), Stadt in Ungarn
 Bag (Insel), eine der indonesischen Waiaginseln

Bag ist der Familienname folgender Personen:
 Alex Bag (* 1969), US-amerikanische Videokünstlerin
 Alice Bag (* 1958), US-amerikanische Sängerin und Autorin
 Aydın Bağ (* 1993), türkischer Fußballtorhüter

BAG steht für:
 Bagpipe Association of Germany, Dachverband der deutschen Great Highland Bagpipe-Szene
 BAG Bankaktiengesellschaft, deutsches Kreditinstitut
 Flughafen Baguio, bei Baguio City, Luzon, Philippinen nach dem IATA-Flughafen-Code
 Basale Aktionsgeschichte, therapeutisches Programm
 Basalt-Actien-Gesellschaft, deutsches Baustoffunternehmen
 Bavarian Auto Group, der ägyptische Teil des BMW-Konzerns
 Bertelsmann AG, deutscher Verlags- und Medienkonzern
 Berufsaufbauschule bzw. Gewerblich-technische Berufsaufbauschule, eine Schulform in Deutschland
 Berufsausbildungsgesetz, österreichisches Bundesgesetz
 Berufsausübungsgemeinschaft, eine Kooperationsform für Freiberufler z. B. von Ärzten
 Bezugs- und Absatzgenossenschaft, Warengenossenschaften von Landwirten, Handwerkern oder Einzelhändlern
 BAG Buchhändler-Abrechnungs-Gesellschaft, ein Dienstleister
 Bundesamt für Gesundheit, eine schweizerische Behörde
 Bundesamt für Güterverkehr, eine deutsche Behörde, siehe Bundesamt für Logistik und Mobilität
 Bundesamtsgebäude, ein Gebäude welches Dienststellen des Bundes beherbergt
 Bundesarbeitsgemeinschaft, diverse Bundesarbeitsgemeinschaften
 Bundesarbeitsgemeinschaft der Mittel- und Großbetriebe des Einzelhandels, ein Einzelhandelsverband
 Bundesarbeitsgemeinschaft kritischer Polizistinnen und Polizisten, ein Berufsverband von Polizeibeamten
 Bundesarbeitsgericht, oberstes Gericht der Arbeitsgerichtsbarkeit in Deutschland
 Bundesaufbaugymnasium, eine Schulform in Österreich
 dba (Fluggesellschaft) (ICAO-Code), früher Deutsche BA, deutsche Linienfluggesellschaft

Siehe auch:
 Bags
 Bagh

Abkürzung